Alain Souchon – cantautore francese
 René Souchon – politico francese
 Wilhelm Souchon – ammiraglio tedesco